een andere benaming voor een ziekenhuis
 Medisch Centrum (televisieprogramma), een Nederlands ziekenhuisprogramma